Un mégaphone est un appareil portatif servant à amplifier la voix.
  est un groupe de rock américain, originaire d'Orlando (Floride, États-Unis).
  est une société de technologie de podcast, spécialisée dans l'insertion et l'hébergement de publicités.
 Le  est un néolignane cytotoxique extrait d' (une plante à fleurs de la famille des Lauracées), également produit synthétiquement.
 Megaphon est un journal de rue vendu par des personnes en difficulté à Graz et dans d'autres villes de Styrie (Autriche).
 Le  est un outil Windows d'« alerte d'action » développé par Give Israel Your United Support et distribué par diverses organisations de relations publiques pro-israéliennes.
 Le Megaphone Pionnier est le premier modèle de trike (motocyclette à trois roues) français, lancé en 1997.
 Le Mégaphone rouge () est l'un des principaux groupes d'Agitprop allemande dans les années 1920 et au début des années 1930.
 Le  est un magazine allemand de football (1927-1943).